Endymion (band), een Nederlandse hardcore-formatie
Endymion (gedicht), een gedicht van John Keats
Endymion (inslagkrater) op de Maan
Endymion (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Endymion (Simmons), een roman van Dan Simmons
Endymion (villa), een villa in Bloemendaal
Endymion Spring (boek), een boek van Matthew Skelton, vertaald in het Nederlands door Wiebe Buddingh'
Endymion Spring (film), een toekomstige film, waarvoor de rechten zijn weggelegd voor Warner Bros